Валеч може бити:

 Валеч (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Валеч (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република